Партыка — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Партыка, Кирилл Александрович — писатель, поэт, журналист, автор песен и рок-музыкант.
 Партыка, Наталья (род. 1989) — польская спортсменка, игрок в настольный теннис.